Karl Küster ist der Name folgender Personen:
* 

Siehe auch:
 Carl Küster